Iterson ist der Familienname folgender Personen:

Frederik van Iterson (1877–1957), niederländischer Ingenieur und Manager
 Jan Egens van Iterson (1842–1901), niederländischer Mediziner
 Martijn van Iterson (* 1970), niederländischer Jazz-Gitarrist